Het Engelse woord voor bamboe.
 Bamboo (band), Filipijnse rockband.
 Bamboo (Jamaica), plaats in Jamaica.